Touran réfère notamment à :

Toponyme 
 Touran, une ville de la république de Touva, en Russie. 
 Touran ou Tu'ran est un village du nord d'Israël. 
 Dépression de Touran, une dépression désertique qui s’étend du sud du Turkménistan au Kazakhstan, en traversant l’Ouzbékistan.

Domaine iranien 
 Touran ou Turan, un nom donné par les peuples iraniens pour désigner le Nord et par extension les peuples nomades des steppes.

Patronyme 
 Evril Touran (1940-), un écrivain ouzbek.

Automobile 
 Le Touran, un monospace de la marque Volkswagen.

Autre 
 Le Touran, une race de chevaux de selle.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme